Байжанов — казахская фамилия, образованная от личного имени «Байжан».

В переводе с казахского «Байжан» означает: «богатый душой человек». В XX веке, когда ношение фамилии у казахов стало массовым, фамилию обычно образовывали от имени деда, и нередко «Байжанов» имело смысл: «внук Байжана».

Известные носители фамилии 
 Байжанов, Аппак (1824—1887) — первооткрыватель Карагандинского угольного бассейна.
 Байжанов, Ерлан Сапарович (род. 1962) — политик.
 Байжанов, Жаяу Муса (1835—1929) — акын, известный народный певец-импровизатор.
 Байжанов, Кали — народный артист Казахстана.
 Байжанов, Максат Дуйсенбекович (род. 1984) — казахстанский футболист.
 Байжанов, Сабит Муканович (род. 1940) — казахстанский партийный деятель.
 Байжанов, Сапар Байжанович (1930—1999) — казахский писатель.
 Байжанов, Сырлыбек (1912—1986) — железнодорожник, первый заместитель начальника Казахской железной дороги, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета Казахской ССР.
 Байжанов, Тимур Рашидович (род. 1990) — казахстанский футболист.
 Байжанов, Улан Сапарович (род. 1958) — заместитель министра государственных доходов Республики Казахстан, руководитель аппарата президента АО НК «КазМунайГаз».

Примечания

Ссылки